Ivan Šarić (1871-1960) – chorwacki duchowny katolicki
 Ivan Šarić (ur. 1990) – chorwacki szachista